Dangelmaier ist der Familienname von
 Wilhelm Dangelmaier (* 1949), deutscher Ingenieur
 Bernhard Dangelmaier, Gründer des Dacora-Kamerawerks in Reutlingen

Siehe auch:
 Dangelmayr
 Danglmayr